El accionismo puede referirse, según el contexto, a:
 Accionismo o arte de acción, arte que pone énfasis en el acto creador del artista, y las escuelas artísticas que de él se derivan;
 Accionismo vienés, movimiento artístico activo en los años 1960;
 , movimiento surgido en los años 1990;
 Un término utilizado por Theodor W. Adorno en referencia al antiintelectualismo de izquierda.